Бурназель — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Бурназель — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.
 Бурназель — квартал, раньше — пригород, города Касабланки (Марокко).